Donacia tomentosa — вид жуков-листоедов из подсемейства радужниц. Распространён в Европе, на Кавказе, в Западной Сибири, на Алтае, в Казахстане и Центральной Азии (Туркменистане, Узбекистане).

Описание 
Имаго длиной 7—10 мм. Тело металлически-зелёное, реже синее или медное, сверху покрыто зеленовато-серыми или жёлтыми, снизу в серебристо-серых волосках. Данный вид характеризуется следующими признаками:
 третий членик усиков в два раза длиннее второго;
 передние голени узкие, к вершинам не расширены;
 точечные бороздки надкрылий глубокие.

Экология 
Обитают на берегах рек и озёр, а также на заболоченных участках. Жуки кормятся на листьях сусака. Питаясь, жуки на листьях оставляют погрызанные полоски со сквозными отверстиями.

Примечания 

Радужницы
Насекомые Европы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1810 году